Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2014
 Mistrzostwa Świata w Koszykówce Mężczyzn 2014
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy AFC)
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy CAF) 
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy CONMEBOL)
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy CONCACAF)
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy OFC)
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy OFC)/Grupa 1
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy OFC)/Grupa 2
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy OFC)/Grupa 3
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy OFC)/Grupa 4
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy UEFA)
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy UEFA)/Grupa 1
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy UEFA)/Grupa 2
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy UEFA)/Grupa 3
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy UEFA)/Grupa 5
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy UEFA)/Grupa 6
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy UEFA)/Grupa 7
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy UEFA)/Grupa 8
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy UEFA)/Grupa 9
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (eliminacje strefy UEFA)/Baraże
 Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2014
 Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014